Константи ́н Фёдорович Ерёменко (22 марта 1971, Хабаровск) — российский спортсмен, защитник; мастер спорта России по хоккею с мячом.

Биография 

Рост 192 см, вес 91 кг. Воспитанник хабаровского хоккея («Локомотив»), первые тренеры А.П.Запольский, Ю.И.Полянский. 
СКА, СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) - 1991-2005 и с 2007-2009, «Байкал-Энергия» (Иркутск) - 2005-2007. 
В высшей лиге чемпионатов СССР, СНГ и России 446 матча, 64 мяча. 
В розыгрышах Кубка России 156 матчей, 31 мяч. 
В составе сборной России и России-2 - 15 матчей, 2 мяча. 
В розыгрышах Кубка мира (2002, 2004, 2005) - 8 матчей, 2 мяча. 
В розыгрышах Кубок чемпионов (2004, 2008) - 8 матчей, 1 мяча.

Достижения 

 Бронзовый призёр чемпионата России - 2005.  
 Двукратный обладатель Кубка России - 2002, 2004.  
 Финалист розыгрышей Кубка России - 2003, 2005 - осень.  
 Серебряный призёр турнира на Приз Правительства России (в составе сборной Россия-2) - 2002. 
 Бронзовый призёр турнира на Кубок губернатора Московской области (в составе сборной России) - 2003.  
 Бронзовый призёр турнира на Приз Правительства России (в составе Байкал-Энергии) - 2006. 
 Серебряный призёр чемпионатов страны по мини-хоккею - 1998, 2001. 
 Бронзовый призёр чемпионатов страны по мини-хоккею - 1996, 1997.  
В списке «22-х лучших» - 2002, 2003. 
Имеет звание майора внутренней службы.

Рослый, надёжный, универсальный, хорошо понимающий игру хоккеист, владеющий сильным и точным ударом со стандартных положений. Один из лучших игроков обороны второй половины 90-х годов прошлого века — начала 2000-х годов.

Статистика выступлений в чемпионатах СНГ, России 

Примечание: Статистика голевых передач ведётся с сезона - 1999/2000.

В сборной России 

Итого: 5 матчей / 0 мячей;  1 победа, 1 ничья, 3 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Профиль на сайте Байкал-Энергия 
 Профиль на сайте СКА-Нефтяник

Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом